USS Texas je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Texas (1895)
 USS Texas (BB) 
 USS Texas (BB-35) 
 USS Texas (DLGN-39) 
 USS Texas (SSN-775)

Texas